Georgenstadt ist ein Ortsname:

 Georgenstadt, ältere Bezeichnung eines auch Georgenvorstadt, Königsstadt, Königsviertel oder Königsvorstadt genannten historischen Stadtteils von Berlin im heutigen Bezirk Mitte
 Georgenstadt (Ellenberg), Weiler der Gemeinde Ellenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Johanngeorgenstadt, Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen